FANS steht für:
 FANS (Unternehmen), tschechischer Kühlturmhersteller
 Future Air Navigation System, Flugzeugnavigationssystem
 Nelspruit Airport (ICAO-Flughafencode) in Mbombela, ehemals Nelspruit, in der Provinz Mpumalanga in Südafrika

Abkürzung